Караевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Караевичи — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Украина 
 Караевичи — село в Ровненском районе Ровненской области.